Константин Заха́ров:
 Захаров, Константин Иванович (1832—1891) — русский доктор медицины, статский советник.
 Захаров, Константин Михайлович (род. 1985) — белорусский хоккеист.
 Захаров, Константин Фёдорович (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 Захаров, Константин Юрьевич (род. 1973) — российский политик, депутат Государственной думы VIII созыва.